Чемпионат мира по фигурному катанию 1964 года был проведён Международным союзом конькобежцев с 25 февраля по 1 марта в Дортмунде (ФРГ). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. Чемпионкой мира среди женщин стала представитель Нидерландов Шаукье Дейкстра, среди мужчин победил представитель ФРГ Манфред Шнелльдорфер, среди пар победу одержали представители ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, представители Чехословакии Ева Романова и Павел Роман победили в танцах.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Медали

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию

1964 год в ФРГ
Февраль 1964 года
Март 1964 года
Мир1964
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
Спорт в Германии в 1964 году
Чемпионаты мира в ФРГ